Ingrediente farmacêutico ativo
 Industrieverband Fahrzeugbau - União Industrial para construção de veículos
 Internationale Funkausstellung Berlim - maior feira de eletrônicos do mundo.

Esportes 
 Associação Norte-Irlandesa de Futebol - Irish Football Association (IFA), ou Associação Norte-Irlandesa de Futebol

Outros 
 Ifá - nome de um oráculo africano

Desambiguações de siglas